Буалем Сансаль (, ; род. 10 октября 1949, , Французский Алжир) — алжирский писатель, пишущий на французском языке. Лауреат многочисленных литературных премий. Кавалер ордена Искусств и литературы (2012).

Биография 
Родился в Тениет-эль-Хад 10 октября 1949 года. Отец, Абделькадер Сансаль, был выходцем из зажиточной семьи в Марокко, откуда бежал в Алжир. Мать, Хаджиджа Беналлуш, имела европейское образование. Буалем окончил  в Алжире с дипломом инженера. Затем защитил степень доктора экономических наук. Работал учителем, консультантом, предпринимателем и старшим государственным служащим в министерстве промышленности Алжира.

Писать начал в пятьдесят лет, после того, как был уволен с государственной службы из-за того, что выступил против насильственной арабизации образования и роста исламизма. Начало творческого пути писателя пришлось на время гражданской войны в Алжире. Несмотря на цензуру и угрозы в свой адрес, Буалем, вместе с женой и двумя дочерьми, по-прежнему живёт на родине в Бумердесе. Писатель последовательно выступает против роста исламского экстремизма в Алжире и за сохранение интеллектуальных и нравственных основ алжирского общества.

Сочинения 
 «Клятва варваров» (, 1999)
 «Безумное дитя полого дерева» (, 2000)
 «Скажи-ка рай» (, 2003)
 «Харрага» (, 2005)
 «Немецкая Деревня, или Дневник братьев Шиллер» (, 2008)
 «Улица Дарвина» (, 2011)
 «2084: конец мира» (, 2015)
 «Поезд на Эрлинген» (, 2018)

Награды 
 Премия Французской Академии наук (2015)
 Золотая медаль французского Возрождения (2014)
  (2013)
 Премия мира немецких книготорговцев (2011)
 
  (2008)
 
  (2008)
 Премия Мишеля Дарда
  (1999)
  (1999)

В 2012 году за роман «Улица Дарвина» Буалем был удостоен , но не получил награду из-за участия в . На критику со стороны оппонентов писатель ответил: «Я занимаюсь литературой, а не войной… Литература не еврейская, арабская или американская. Она рассказывает истории, адресованные всем».

Примечания 

Писатели Алжира